Iron Fist – szósty album studyjny brytyjskiego zespołu Motörhead wydany w 1982 roku
 Iron Fist – postać komiksowa wydawnictwa Marvel Comics
 Iron Fist – amerykański serial science-fiction
 Iron Fist – system obrony aktywnej izraelskiej firmy IMI Systems

Zobacz też 
 Dr. Iron Fist – pseudonim Witalija Kłyczko